El nombre Galmés se puede referir a:
Lugares
 Torre d'en Galmés, yacimiento arqueológico de las Islas Baleares;
Personas
 Álvaro Galmés de Fuentes, arabista y dialectólogo español;
 Bàrbara Galmés Chicón, política española;
 Gabriel Galmés Truyols, escritor español;
 Héctor Galmés, escritor uruguayo;
 Lorenzo Galmés, escritor español;
 Miguel Galmés, médico argentino;
 Miguel A. Galmés, economista uruguayo;
 Salvador Galmés, narrador y erudito español.